Júlia Németh (1991) – calciatrice ungherese, di ruolo portiere, nazionale
 Júlia Németh (1941) – giornalista e scrittrice ungherese, moglie del matematico e accademico Sándor Németh